Marguerite d'Anjou est le nom de plusieurs princesses royales françaises
Marguerite d'Anjou (1273-1299) ou Marguerite d'Anjou-Sicile, fille de Charles II d'Anjou (le Boiteux) et de Marie de Hongrie, est mariée en 1290 à Charles de Valois
Marguerite d'Anjou (1430-1482) reine d'Angleterre (1445-1461/1470-1471), fille de René d'Anjou et d'Isabelle de Lorraine, mariée en 1445 à Henri VI d'Angleterre